

Patronymie 
Kalachnikov (masculin ; ) ou Kalachnikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Iekaterina Kalachnikova (née en 1982), joueuse de volley-ball russe ;
 Iouri Kalachnikov (né en 1982), karatéka russe ;
 Mikhaïl Kalachnikov (1919-2013), créateur de l'AK-47, dit Kalachnikov ;
 Oksana Kalashnikova (née en 1990), joueuse de tennis géorgienne ;
 Oleg Kalachnikov (1962-2015), homme politique ukrainien ;
 Stanislav Kalachnikov (né en 1991), joueur de hockey sur glace russe.

Armes 
Kalachnikov, nom donné à divers fusils d'assaut dont :
 AK-47 ;
 AK-74 ;
 AKM ;
 AK-63 ;
 Kalachnikov RPK ;
 AK-12.

Autres 
 Aux échecs, la variante Kalashnikov est une ouverture, variante de la défense sicilienne, variante La Bourdonnais.
 Kalashnikov, la chanson de Goran Bregović figurant sur la bande originale du film Underground d'Emir Kusturica sorti en 1995. 
 Kalachnikov (Калашников), film russe de Konstantin Bouslov sorti en 2020.

Patronyme russe